Rafi  – area a governo locale (local government areas) dello stato di Niger, in Nigeria
 Rafi  – città iraniana della regione del Khuzestan 
 Rafi – partito politico israeliano del passato
 R.A.F.I.  – album del gruppo musicale Asian Dub Foundation